Las Labores kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Labores, Mexiko, Santiago Ixcuintla,

Spanien 

 Las Labores (ort i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar